Michajlovsk,  è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Michajlovsk – città della Russia europea meridionale, nel Territorio di Stavropol';
 Michajlovsk – città della Russia europea orientale, nell'oblast' di Sverdlovsk.

Pagine correlate
Michajlovskij